In 1919/20 werd het zestiende Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Voor dit seizoen werd de naam gewijzigd in Ruhr-Emschers kampioenschap, maar na dit seizoen werd dit weer teruggedraaid. De clubs uit Duisburg werden overgeheveld naar de Noordrijncompetitie.

Voor het eerst sinds 1914 werd er opnieuw een competitie gespeeld die uit één reeks bestond. Essener TB 1900 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club verloor meteen van VfTuR 1889 München-Gladbach.

Kreisliga

A-Klasse

Essen

Ruhr-Emscher

Bochum-Gelsenkirchen

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20